YT steht für:
 YouTube, Videoportal
 Mayotte (ISO-3166-1α2-Code), französisches Übersee-Departement
 Yukon (Territorium) (ISO-3166-2:CA-Code), kanadisches Territorium
 Air Togo (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Togo
 Yottatesla, SI-Einheit für 1024 Tesla, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 YT Industries, deutscher Fahrradhersteller

YT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Attika (nur für Motorräder)
 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Svolvær in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Y&T steht für:
 Y&T, US-amerikanische Band

yT steht für:
 Yoktotesla, SI-Einheit für 10−24 Tesla (Einheit), siehe auch Vorsätze für Maßeinheiten

yt steht für:
 .yt, die Top-Level-Domain von Mayotte

YT